Дирндль (, ) — современный костюм, стилизированый под традиционный наряд населения немецкоговорящих альпийских регионов.

История 
Данный костюм, вопреки бытующему мнению, является исключительно продуктом представлений городского населения о сельском наряде. Сам дирндль появился в 70-80-х годах XIX века, во времена, когда идеи национализма получили распространение у многих представителей высших и средних классов, обитавших в городах. Ключевую роль в создании костюма сыграли братья Мориц и Юлиус Валлах, основавшие в 1890 году «Volkstunsthaus» (Мюнхен). В 1910 году в честь 100-летия «Октоберфеста», братья бесплатно раздали его посетительницам платья, очень напоминающие народные костюмы Баварии. С тех пор дирндль приобрел широкую популярность среди немецкой интеллигенции. Фоном для такой популярности дирндля послужило устоявший в культуре контраст между якобы «искусственостью» и «развратом» городского общества с «исконным» и «естественным» укладом деревенской жизни.

Современный вид костюма появился в национал-социалистической среде. Под руководством Гертруды Пезендорфер было создано Центральное бюро немецких костюмов Национал-социалистической женской организации. Главной целью бюро было избавить костюм от «чрезмерных влияний церкви и индустриализации». Таким образом, наряд значительно изменился. Был убран закрытый воротник, рукава, сузился силуэт, а юбка была укорочена до колен.

Описание 
Верхняя часть костюма состоит из блузы с корсажем или облегающим лифом, нижняя из широкой юбки из пёстрой ткани (обычно «в цветочек»), в складку или сборку, с обязательным ярким небольшим фартуком; по традиции шьётся из натуральных тканей. Название костюма пошло от  — краткая употребительная форма от  — букв. «платье девушки»;  на баварском диалекте — «молодая девушка» (слово восходит к  — «крестьянская девушка»).

Таким образом одевались альпийские крестьянки. Костюм популярен в регионе до сих пор (главным образом в Баварии и Австрии). Являясь традиционным, в большинстве случаев надевается в национальные праздники.

Дирндль чрезвычайно популярен среди девушек во время проведения Октоберфеста в Мюнхене. В Баварии и Австрии платье можно часто видеть на женщинах, работающих в сфере туризма и пивных садах. В России используется как форма официанток в ресторанах «Максимилианс».

См. также 
 Баварский национальный костюм
 Ледерхозе (одежда)

Примечания

Литература 
 
 
 Gexi Tostmann: Das Dirndl (Alpenländische Tradition und Mode). Verlag Christian Brandstätter, Wien 1998
 Heide Hollmer, Kathrin Hollmer: Dirndl. Trends, Traditionen, Philosophie, Pop, Stil, Styling. Edition Ebersbach, Berlin 2011, ISBN 978-3-86915-043-7
 Daniela Müller: Alles Dirndl. Anton Pustet Verlag, Salzburg 2013, ISBN 978-3-7025-0693-3
 Elisabeth Wallnöfer: Geraubte Tradition. Wie die Nazis unsere Kultur verfälschten. Sankt Ulrich, Augsburg 2011, ISBN 3867441944

Ссылки 

 Фотографии Dirndl  (trachtenpoint.de)

Немецкий национальный костюм
Культура Баварии
Женская одежда